James Stewart (ok. 1260–1309) – wielki steward Szkocji 1283–1309
 James Stewart, 1. hrabia Moray (1530–1571) – szkocki arystokrata, regent Szkocji w latach 1567–1570
 James Stewart, 1. książę Richmond (1612–1655) – szkocki arystokrata
 James Stewart (1906–1991) – amerykański lekkoatleta, wieloboista
 James Stewart (1908–1997) – amerykański aktor filmowy i teatralny, oficer wojskowy
 James Stewart (1910–1990) – kanadyjski koszykarz
 James Stewart (ur. 1973) – australijski wioślarz, dwukrotny medalista olimpijski
 James Stewart (ur. 1975) – australijski aktor
 James Stewart – brytyjski muzyk, perkusista zespołu Vader